Pectiniseta är ett släkte av tvåvingar. Pectiniseta ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husflugor
Pectiniseta